

Цвітоха — річка в межах Шепетівського і Славутського районів Хмельницької області, права притока Горині
 Цвітоха — село, Хмельницька область, Славутський район